Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2007 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Fès. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 14. bis zum 20. Mai 2007 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Fès